Il doppio del torneo di tennis Acura Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual che hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama 68-7, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Cara Black /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (semifinali)
 Conchita Martínez /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (secondo turno)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (finale)
 Assente
 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (primo turno)
 Iveta Benešová /  Bryanne Stewart (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2005